Площадка № 45 — пусковая площадка на космодроме «Байконур», используемая для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей серии «Зенит», в том числе в рамках международной программы «Наземный старт» (Land Launch).

На площадке № 45 расположено две пусковые установки: №1 («левая») и №2 («правая»).

Первый испытательный запуск РН «Зенит-2» с площадки № 45, состоявшийся 13 апреля 1985 года, закончился неудачей из-за отказа системы управления расходом топлива. Следующий старт 21 июня 1985 года имел частичный успех: из-за отклонений в работе рулевых двигателей второй ступени произошел взрыв в конце активного участка, однако груз был выведен на расчётную орбиту. Первый полностью успешный пуск был проведён 22 октября 1985 года.

Пусковая установка № 45/2 была разрушена после неудачного старта РН «Зенит-2» 4 октября 1990 года.

Перечень пусков с площадки

См. также 
 Космодром «Байконур»
 Наземный старт
 Список запусков ракет-носителей семейства «Зенит»

Примечания

Ссылки

Литература 
 «Берег Вселенной» / под редакцией Болтенко А. С. — Киев: издательство «Феникс», 2014. — ISBN 978-966-136-169-9

Здания и сооружения, построенные в 1985 году в СССР
Пусковые площадки Байконура